Сигарев — русская фамилия. Известные носители:
 Сигарёв, Андрей Михайлович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Сигарев, Василий Владимирович (род. 1977) — российский драматург, сценарист и кинорежиссёр, продюсер, оператор, монтажёр.
 Сигарев, Евгений Игнатьевич (1928—2010) — русский поэт, капитан 2-го ранга.
 Сигарев, Сергей Фёдорович (род. 1959) — российский политический деятель.